Kentaur eller Kentauren kan syfta på:

 Kentaur – en mytologisk varelse
 Kentauren – en stjärnbild  
 Kentauren (skulptur) – en skulptur på Observatoriekullen i Vasastan, Stockholm